Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ivan Lendl e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Andy Kohlberg e João Soares 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Steve Meister /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

 Andreas Maurer /  Sandy Mayer (quarti di finale)
 Drew Gitlin /  Matt Mitchell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 1985